Beilgraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Beilgraben (Klamme), linker Zufluss der Klamme (zur Sallbach, zum Oberrhein) nach Diedelsheim, Stadt Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Beilgraben (Kreuzenbach), rechtes Bachtal zum Kreuzenbach (zur Drau) nach Auf der Eben, Marktgemeinde Paternion, Bezirk Villach-Land, Kärnten

Siehe auch:
 Beilbach